Драфт НХЛ 1979 года состоялся в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 

Во время 17-го драфта НХЛ в 6-ти раундах было выбрано 126 хоккеистов. Первым номером драфта стал Роб Рэмедж, выбранный клубом «Колорадо Рокиз».

Драфт 1979 года считается лучшим драфтом в истории НХЛ: из 21 хоккеиста выбранного в первом раунде драфта 19 сыграли не менее 450 игр в НХЛ, 12 игроков сыграли по крайней мере в одном матче всех звёзд, трое были выбраны в Зал хоккейной славы.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 103;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 81,7;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 479;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 107;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 286;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 558.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1979 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1979/80

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1979 год в хоккее